Il doppio dell'Ameritech Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma solo la Zvereva ha partecipato in coppia con Lori McNeil.

La McNeil e la Zvereva hanno perso in semifinale contro Marianne Werdel e Tami Whitlinger-Jones.

Gabriela Sabatini e Brenda Schultz hanno battuto in finale 5–7, 7–6, 6–4 Marianne Werdel e Tami Whitlinger-Jones.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Lisa Raymond /  Pam Shriver (semifinali)
 Gabriela Sabatini /  Brenda Schultz (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison-Jackson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ameritech Cup 1995